

Carriera

Palmarès

Competizioni giovanili 

Lazio: 2013-14

Competizioni nazionali
Campionato di Serie A2: 1
Isola: 2015-16